

Cinema
 Gabrielle – film del 1954 diretto da Hasse Ekman
 Gabrielle – film del 2005 diretto da Patrice Chéreau, tratto dal racconto Il ritorno di Joseph Conrad
 Gabrielle – film del 2013 diretto da Louise Archambault

Musica 
 Gabrielle – singolo del 1971 di Serge Reggiani
 Gabrielle – singolo del 1979 del gruppo The Nipple Erectors
 Gabrielle – album del 1996 della cantante britannica Gabrielle
 Gabrielle – singolo del 2004, dall'album Nymphetamine, del gruppo Cradle of Filth
 Gabrielle – singolo del 2020 di Brett Eldredge

Onomastica 
 Gabrielle – forma inglese e francese del nome proprio di persona italiano femminile Gabriella

Persone 
 Gabrielle – cantante britannica
 Gabrielle – cantante norvegese
 Josefina Gabrielle – attrice, ballerina e cantante inglese
 Tati Gabrielle – attrice statunitense

Pagine correlate 
Gabriella (disambigua)
Gabriela